Ел Канело има више значења:

 Ел Канело (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Канело (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Канело (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Канело (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Канело (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канело (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канело (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канело (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канело (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Канело (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Канело (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Канело (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Канело (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Канело (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело, Ел Канело Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело, Лос Хакалес (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело, Ранчо Луна (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело, Лас Палмас (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канело (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Канело, Гранха (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Канело (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Канело (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Канело (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Канело (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Канело (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Канело (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Канело, Ранчо де Габријел Гарсија Раскон (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Канело (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику